FIFO (named pipe) — є розширенням концепції каналу в Unix-подібних системах і є одним із методів міжпроцесного зв'язку (IPC). Також це зустрічається в OS/2 і Microsoft Windows, хоча вміст істотно відрізняється. Однак іменований канал може прослужити до тих пір, поки система працює. Його можна видалити, якщо він більше не використовується. Зазвичай іменований канал з'являється як файл, і зазвичай процеси приєднуються до нього для IPC.

Named pipe в Unix 
Замість звичайного конвеєра оболонки без імені, іменований конвеєр використовує файлову систему. Він явно створюється за допомогою mkfifo()[1] або mknod(),[2], і два окремі процеси можуть отримати доступ до каналу за іменем — один процес може відкрити його як зчитувач, а інший як записувач.

Стандартні програми для Unix